Marie Euphrosine von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg (* 14. Februar 1625 im Schloss Stegeborg; † 24. Oktober 1687 im Höjentorp) war eine Pfalzgräfin von Zweibrücken-Kleeburg und durch Heirat Gräfin De la Gardie.

Leben 
Marie Euphrosine war eine Tochter des Pfalzgrafen Johann Kasimir von Zweibrücken-Kleeburg (1589–1652) aus dessen Ehe mit Prinzessin Katharina Wasa von Schweden (1584–1638), Tochter des Königs Karl IX. von Schweden. Ihr Bruder wurde 1654 als Karl X. Gustav König von Schweden. Euphrosine wurde gemeinsam mit der späteren schwedischen Königin Christine erzogen.

Sie heiratete am 7. März 1647 in Stockholm den nachmaligen schwedischen Reichskanzler Graf Magnus Gabriel De la Gardie (1622–1686). Marie Euphrosine hielt an ihrer Muttersprache fest. Die Kinder wurden lutherisch und zweisprachig erzogen. Die Gräfin verfasste bis zu ihrem Lebensende die Schreiben an ihren Ehemann in deutsch. Nach der Thronbesteigung ihres Bruders Karl X. Gustav erhielt Marie Euphrosine den Rang einer königlichen Prinzessin; den Titel einer Gräfin hat sie nie geführt. Im Jahr 1682 wurde ein Großteil der Güter De la Gardies, die ehemals Krongut gewesen waren, vom schwedischen König Karl XI. eingezogen. Sie konnten sich ihren großen Hofstaat nicht mehr leisten, behielten aber Schloss Höjentorp und das Wohnrecht auf Schloss Venngarn.

Marie Euphrosine ist in Varnhem in der Grabkapelle der Familie De la Gardie an der Seite ihres Mannes bestattet. Die Grabstätte ist mit Brustbildern des Paares aus Alabaster verziert.

Nachkommen 
Aus ihrer Ehe hatte Marie Euphrosine folgende Kinder:
 Gustav Adolf (1647–1695), 3. Graf de la Gardie
⚭ 1673 Gräfin Elisabeth Oxenstierna (1655–1721)
 Christina Katharina (*/† 1648)
 Jakob August (1650–1661)
 Johann Kasimir (*/† 1651)
 Karl Magnus (1652–1653)
 Magnus Gabriel (1654–1667)
 Katharina Charlotte (1655–1697)
⚭ 1682 Graf Otto Wilhelm von Königsmarck (1639–1688)
 Ebba Hedwig (1659–1700)
⚭ 1684 Graf Karl Gustav Oxenstierna (1655–1686)
 Johann Karl (1661–1662)
 Maria Sophia (1663–1667)
 Ludwig Pontus (1665–1672)

Vorfahren

Literatur 
 Andreas Stegmann: Johann Friedrich König, Mohr Siebeck, 2006, S. 26 f.

Weblinks 
 http://runeberg.org/sqvinnor/0297.html (schwedisch)

Einzelnachweise 

Gräfin
Wittelsbacher (Linie Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg)
⚭Marie Euphrosine #PfalzZweibruckenKleeburg
Deutscher
Geboren 1625
Gestorben 1687
Frau